Środki desantowe − jednostki pływające o specjalnej budowie służące do przewozu i wysadzania desantów morskich. Dzielą się na: okręty desantowe do przewozu piechoty, okręty desantowe do przewozu broni pancernej i artylerii, kutry desantowe, amfibie, transportowce desantowe, barki desantowe i inne.

Marynarka wojenna